Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Bourbon () :
le comté de Bourbon, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Bourbon, situé dans le Commonwealth du Kentucky.

Voir aussi 
Duché de Bourbon, ancienne province française.